The Peninsula bezeichnet:

 The Peninsula (Neuseeland), eine Halbinsel im Lake Wanaka, in der Region Otago von Neuseeland

 Peninsula Hotels, eine Hotelkette
 The Peninsula New York, ein Luxushotel in New York City
 The Peninsula (Hongkong), ein Hotel der Luxuskategorie in Hongkong
 The Peninsula (Zeitung), eine englischsprachige Zeitung aus Katar